Assassin’s Creed bezeichnet:

 Assassin’s Creed, Videospielreihe
 Assassin’s Creed (Computerspiel), Computerspiel 
 Assassin’s Creed (Film), französisch-amerikanischer Spielfilm von Justin Kurzel